Kabinett Nebenius steht für folgende Regierungen Badens:
 Kabinett Nebenius I (1838 bis 1839)
 Kabinett Nebenius II (1845 bis 1846)